Деврим Атмаджа () е турска актриса.

Биография 
Деврим Атмаджа е родена на 16 ноември 1970 година в град Анкара, Турция.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 Деврим Атмаджа в SinemaTürk 
 Деврим Атмаджа в Sinemalar.com 
 Деврим Атмаджа в Diziler.com 
 Деврим Атмаджа в IMDb 

Турски актьори и актриси
Родени в Анкара